Andrea Doria verwijst naar

 Andrea Doria, een Italiaans (Genuees) admiraal (1466–1560) 
 Andrea Doria (schip, 1953), een passagiersschip dat in 1956 zonk na aanvaring met de MS Stockholm 
 Andrea Doria (schip), een helikoptermoederschip van de Italiaanse marine
 SG Andrea Doria, een voormalige voetbalclub uit Genua
 Andrea Doria (1885) (Italië): slagschip uit de Ruggiero di Lauria-klasse
 Andrea Doria (1913) (Italië): slagschip uit de Andrea Doria-klasse